О́скар Вендт (; род. , Шёвде, Швеция) — шведский футболист, левый защитник клуба «Гётеборг». Выступал за сборную Швеции.

Карьера

«Гётеборг» 
После нескольких лет, проведённых в молодёжной команде «Шёвде», перешёл в «Гётеборг» в 2003 году. В составе «сине-белых» провёл 3 сезона, после чего был куплен датским клубом «Копенгаген» за сумму в 6 миллионов датских крон.

В «Гётеборге» Вендт довольно быстро занял место в основном составе, после чего стал часто призываться в молодёжную сборную Швеции и даже в основную национальную сборную.

Сыграл за клуб 36 матчей, в которых провёл один гол.

«Копенгаген» 
Первые два года боролся за место в основном составе с норвежцем Андре Бергдёльмо, а позднее — с Никласом Йенсеном. В сезоне 2006/07 Йенсен получил тяжёлую травму, и Вендт получил возможность регулярно играть на позиции левого защитника. В конце концов, в 2008 году, Оскар смог стать игроком основного состава.

Проявляли интерес к шведу также другие команды, такие как английский «Вест Хэм Юнайтед» и итальянская «Дженоа». Однако, вплоть до истечения контракта в 2011 году, Оскар предпочёл оставаться в «Копенгагене».

«Боруссия» 
10 июня 2011 года на правах свободного агента перешёл в мёнхенгладбахскую «Боруссию», с которой заключил контракт на 3 года. 28 октября 2013 года продлил контракт до 30 июня 2016 года.

Достижения 
 «Копенгаген»
 Чемпион Дании (4): 2006/07, 2008/09, 2009/10, 2010/11

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте fck.dk
 Профиль игрока на сайте svenskfotboll.se

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Гётеборг»
Игроки ФК «Копенгаген»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах